Le Prix des arts de la scène est un prix décerné dans le domaine des arts de la scène, dans différents pays francophones :

Belgique 
 Prix des arts de la scène décerné par la province de Hainaut.

Canada 
 Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène ;
 Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts de la scène ;
 les prix en arts de la scène du gala Arts Excellence du Conseil de la culture et des communications de la Mauricie (Cœur-du-Québec);
 Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Dumoulin-Poisson de la Ville de Trois-Rivières.

France 
 Grand Prix des arts de la scène de la Ville de Paris.

Suisse 
 La distinction des Arts de la Scène est décernée depuis 2007 par l'ATP – Association artistes – théâtres – promotion ; 
 Prix des Arts de la scène d’Europe centrale 2005 (Zentraleuropäischer Kleinkunstpreis).